Schichau bezeichnet:

 mit Familiennamen:
 Ferdinand Schichau (1814–1896), deutscher Unternehmer.
 die Schichau-Werke, von Ferdinand Schichau gegründet
 die Elbing-Schichau-Werft in Elbing, mit Ableger in Danzig (Lenin-Werft)
 die Schichau Seebeckwerft in Bremerhaven

Siehe auch:
 Schychau